Карпишки — топоним в Белоруссии:
 
 Витебская область
 Карпишки — хутор, Видзовский поселковый Совет Браславского района Витебской области;
 Карпишки — хутор, Опсовский сельсовет Браславского района Витебской области.

Тракайский район
Карпишки — деревня в Лентварском старостве.